MK2 – casa di produzione e distribuzione cinematografica francese
Mk2  – bomba a mano statunitense
Marte Mk2  – missile antinave
Lotus Mk2  – vettura da competizione del 1949
MK2  – autovettura di lusso prodotta dalla Jaguar